Cañamares puede hacer referencia a:

Localidades
 Cañamares (Ciudad Real), aldea de la provincia de Ciudad Real (España).
 Cañamares (Cuenca), municipio de la provincia de Cuenca (España).
 Cañamares (Guadalajara), localidad de la provincia de Guadalajara (España).

Ríos
 Río Cañamares (Ciudad Real), en la provincia de Ciudad Real, afluente del río Azuer.
 Río Cañamares (Guadalajara), en la provincia de Guadalajara, afluente del Henares.
 Río Cañamares (Jaén), en la provincia de Jaén, afluente del Guadalquivir.